Loanda puede referirse a:

 Luanda, Capital de la República de Angola.
 Luanda, una de las dieciocho provincias en que se encuentra dividida administrativamente Angola.
 Luanda; Três Corações - Minas Gerais, 37410-000, Brasil (mapa).